Abyarachryson é um gênero monotípico de cerambicídeo, com distribuição restrita ao Chile.

Espécie 
 Abyarachryson signaticolle (Blanchard, 1851)

 
Gêneros monotípicos de cerambicídeos